Влади́мир Ефи́мов:
 Ефимов, Владимир Васильевич (1937—2016) — советский и российский учёный, ректор Ульяновского государственного технического университета.
 Ефимов, Владимир Венедиктович (1949—2012) — российский и советский график, художник шрифта.
 Ефимов, Владимир Вячеславович (род. 1970) — российский предприниматель и управленец, председатель Волгоградской областной Думы.
 Ефимов, Владимир Георгиевич (род. 1947) — советский и российский художник.
 
 Ефимов, Владимир Михайлович (род. 1953) — советский и российский палеонтолог.
 Ефимов, Владимир Георгиевич (род. 1947) — советский и российский художник.